Hächler ist der Familienname folgender Personen:

 Cédric Hächler (* 1993), Schweizer Eishockeyspieler
 Gabrielle Hächler (* 1958), Schweizer Architektin, Partnerin bei Andreas Fuhrimann Gabrielle Hächler
 Horst Hächler (* 1926), deutscher Schauspieler, Drehbuchautor, Regisseur und Produzent
 Peter Hächler (1922–1999), Schweizer Bildhauer und Kulturschaffender
 Richard Hächler (1897–1966), Schweizer Architekt